

«The Boss» () — песня американской певицы Дайаны Росс, записанная для её одноимённого девятого студийного альбома. Песню написали и спродюсировали Эшфорд и Симпсон. Композиция стала одной и самых популярных песен певицы, практически «визитной карточкой».

Песня смогла достичь вершины танцевального чарта Billboard в 1979 году, через 40 лет песня вновь возглавила данный чарт благодаря ремиксу «The Boss 2019», выпущенному Эриком Каппером. Официальные ремиксы на песню также выпустили Дэвид Моралес  1993 году (включён в альбом Diana Extended: The Remixes) и  Almighty (для сборника ремиксов Almighty — We Love Diana Ross).

Чарты

Кавер-версии 
 Во время своих концертов в 1982 году сами авторы Эшфорд и Симпсон исполняли данную песню.
 В 1997 году группа The Braxtons записали свою версию песни. Как и оригинал, она смогла возглавить чарт Hot Dance Club Songs.
 В 1998 году Уитни Хьюстон исполняла «The Boss» на своих концертах.
 Корейская певица J записала песню для своего альбома Chocolate в 2001 году.
 В 2008 году американская певица Kristine W выпустила кавер-версию данной песни в качестве лид-сингла со своего альбома The Power of Music. Песня вновь попала на первую строчку чарта Hot Dance Club Songs.

Примечания

Ссылки 

Песни 1979 года
Песни Дайаны Росс
Синглы Motown
Песни, написанные Николасом Эшфордом
Песни, написанные Валери Симпсон
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Песни, спродюсированные Эшфордом и Симпсон